Николай Александрович Коротеев (6 апреля 1921, д. Проханово, Вологодская губерния — 2008, Череповец) — Заслуженный строитель РСФСР, Почётный гражданин Череповца.

Биография 
Трудовую деятельность начал в колхозе «Путь Ленина» Красноармейского сельсовета Сокольского района.

В 1940 году был призван на действительную военную службу. Участник Великой Отечественной войны.

После демобилизации в 1949 году приехал в г. Череповец на стройку. Был бригадиром плотницкой бригады. Бригада Коротеева работала на монтаже крупнопанельных домов и достигла высоких производственных показателей — смонтировала 270 домов. Благодаря рационализации процесса производства (изменен проект технологии монтажа зданий) стала передовой строительной бригадой СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени
 звание «Заслуженный строитель РСФСР»
 звание «Почётный гражданин города Череповца» (1968) — за активное и многолетнее участие в жилищном строительстве и общественной жизни, в связи с Днём строителя.

Примечания

Ссылки 
 Почётные граждане Череповца на сайте города
 Коротеев Николай Александрович на сайте «Краеведение»

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Почётные граждане Череповца